Змагання зі фристайлу в паралельному могулі серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 26 лютого. Участь взяли 44 спортсмени з 11 країн.

Результати

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Чоловічий паралельний могул на чемпіонатах світу з фристайлу